A Couronne (többes száma: Couronnes) egy francia szó, jelentése: korona.

Helyek Franciaországban

La Couronne település Charente megyében
Grand-Couronne település Seine-Maritime megyében
Petit-Couronne település Seine-Maritime megyében

Közlekedés

A Couronnes egy metróállomás a párizsi metró 2-es vonalán

Művészet

A koronagyémántok (franciául: Les diamants de la couronne) Daniel Auber 1841-ben bemutatott háromfelvonásos operája
Couronnement de la rosière Georges Méliès 1896-ban bemutatott - napjainkra elveszett - filmje

Egyéb

A couronne a 36-szor 46 centiméteres papírméret elnevezése, amelyet Franciaországban használtak sűrűn

Jegyzetek